Santa Juliana puede referirse a:

Personalidades 
 Santa Juliana de Nicomedia (¿?-304), santa griega.
 Santa Juliana de Cornillon, Juliana de Lieja, (1193-1258), santa belga.
 Santa Juliana Falconieri (1270-1341), santa italiana.
 Santa Juliana de Lazarevo (1530–1604), santa rusa.

Lugares 
En Brasil
 Santa Juliana, municipio del estado de Minas Gerais.

En España
 Santa Juliana, localidad del municipio de Abanto y Ciérvana, en la provincia de Vizcaya.
 Santa Juliana, localidad del municipio de Armilla, en la provincia de Granada.

Otros 
 Colegiata de Santa Juliana, en la localidad española de Santillana del Mar. Y cfr, son también: rd-1, rd-2. ( Cfr ).